În anatomie, un canalicul este un mic pasaj.

Exemplele includ:
 Două structuri diferite din punct de vedere funcțional în os:
 Canalicul osos, un mic canal găsit în osul osificat pentru nutriție, de exemplu în canalul Haversian
 Un mic canal (anatomie) în os care poartă o structură (cum ar fi un nerv) prin el
 Canaliculus (celulă parietală), o adaptare găsită pe celulele parietale gastrice
 Canalicule lacrimale, mai multe canale mici în ochi
 Canaliculele dentare, alimentarea cu sânge în interiorul dintelui
 Canalicule biliare, unde bila produsă de hepatocite este drenată
 Canalicul timpanic inferior, pasajul pentru ramura timpanică a nervului glosofaringian și artera timpanică inferioară
 Foramen petrosum (canaliculus innominatus), o mică deschidere ocazională în aripa mare a osului sfenoid